Télévision Numérique pour Tous ou TNT est une association audiovisuelle française qui a été créé le  par les principaux opérateurs de la télévision numérique terrestre gratuite :  France Télévisions, AB, NRJ, Bolloré, Arte France, LCP-Assemblée nationale et Public Sénat.

Le groupement Télévision numérique pour tous a pour mission d'"informer le grand public sur la télévision numérique pour tous; d'agir avec les professionnels concernés (fabricants de décodeurs et de téléviseurs, antennistes, réseaux de vente) et de faciliter l'accès des chaînes gratuites au grand public. Le groupement pourra accueillir en son sein tous les groupes audiovisuels disposant de chaînes gratuites en numérique hertzien qui partagent la volonté d'assurer l'initialisation rapide des téléspectateurs et la réussite de la TNT en France", ont précisé les partenaires.

Société de production de télévision ayant son siège en France